The Ritz-Carlton, een hotelgroep
The Ritz, een bekend hotel in Londen
Ritz, een Arubaanse snack franchise
Ritz Ice Cream, een ijsmerk  
Hôtel Ritz (Parijs), een bekend hotel in Parijs
César Ritz, een Zwitserse hotelier
Walter Ritz, een Zwitserse natuurkundige
Ritz Brothers, een Amerikaans komisch trio
Ritz (als voornaam)